Wend ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Wend (1906–1980), deutscher Politiker (SPD) und Opfer politischer Verfolgung
 Christoph Gottlieb Wend († 1745), deutscher Dichter, Librettist und Übersetzer
 Diethard Wend (1931–2020), deutscher Journalist  
 Hagen Wend (* 1943), deutscher Geistlicher und Bezirksapostel der Neuapostolischen Kirche
 Oscar Wend (um 1900), deutscher Architekt
 Rainer Wend (* 1954), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Wendt
 Went